Цей список є списком видів птахів, записаних на території Латвії.

Він включає 344 види, один з яких був виведений людиною, 16 інтродуковані. 7 видів перебувають під загрозою зникнення.

Теги, використані для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Крім того, у таблицю введені такі теги:
 (A) випадкові — види, які рідко або випадково зустрічаються в Латвії.
 (I) інтродуковані — види заселені в Латвії внаслідок прямого або непрямого людського втручання.
 (Ex) викорінені — види, які більше не зустрічаються в Латвії, хоча популяції існують в інших місцях

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП
 
 

Латвія

Списки:Латвія